Pallas ili Palas može značiti:

 U grčkoj mitologiji:
 Palas (titan), jedan od Titana, 
 Palas (div), div, sin Urana i Gaje
 Palas (sin Pandiona), sin Pandiona II, kralja Atene, brat Aegeusa 
 Palas (sin Evandera), sin Evandera, 
 Palas (kćerka Tritona), kćerka Tritona, 

Ostala značenja:
 2 Pallas,  asteroid
 Peter Simon Pallas (1741. – 1811.), Njemački naturalist koji je istraživao gorje Ural, Kaspijsko more, Kinu i Altaj

 Pallas (sastav), britanski rock sastav